The Surgeon steht für:
 The Surgeon, Originaltitel von Die Chirurgin, Roman von Tess Gerritsen (2011)
 The Surgeon (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Surgeon (* 1971; eigentlich Anthony Child), britischer DJ und Musiker
 Surgeon Island, Insel vor der Pennell-Küste des Viktorialands, Antarktika